Open Your Heart – singolo degli Human League del 1981
 Open Your Heart – singolo degli Europe del 1984
 Open Your Heart – singolo di Madonna del 1986